«Дубинушка» — революционная песня, созданная в 1860-х годах на основе дополнения и авторской обработки В. И. Богдановым и А. А. Ольхиным народной песни. Эта песня стала революционным символом конца XIX — начала XX века и была особенно известна по её исполнению Ф. И. Шаляпиным. Существует ряд вариаций на основе революционной песни.

Исходный народный текст 
Как указывают исследователи русских песен, припевы, употребляемые в различных комбинациях («Дубина, дубинушка!», «Подёрнем, подёрнем!», «Эй, ухнем! Эх, зелёная, сама пойдет!») восходят к старинному способу выкорчёвывания деревьев под пашню: сначала перерубали корни деревьев, затем тянули дерево за верёвку, привязанную к вершине, и если как следует потянуть, тогда «зелёная дубинушка» (дерево) «сама пойдёт» (упадёт).

Народные песни с этими распространёнными припевами послужили основой для создания В. И. Богдановым и А. А. Ольхиным общеизвестных ныне литературных песен. Эти песни не имели повествовательного сюжета, являясь своего рода «рабочим инструментом» (т. н. «трудовые припевки»), необходимым, чтобы задать определённый темп работы, а также занять тружеников (ср. песни древнегреческих гребцов, негритянские рабочие песни или песни шанти моряков британского флота).

Припевы из этих песен лесорубов перешли затем в песни бурлаков (тех же крестьян, занявшихся отходным промыслом), тянущих суда по рекам против течения.

Как правило, песни пелись для синхронизации и координации сил бурлацкой артели в один из самых напряжённых моментов: страгивании расшивы с места после подъёма якоря. Указывают, что когда расшива загружалась камнем, случались моменты, когда осадка судна увеличивалась и оно плотно садилось на дно. Тогда бурлаки срубали огромную сосну, стаскивали её в реку и цепью к ней привязывали расшиву. Именно об этом моменте и поётся в песне. Ветки огромной сосны распирались быстрым течением и сосна стаскивала расшиву с мелководья.

Песни продолжали использоваться и в строительстве, вообще при любом тяжёлом физическом труде. Владимир Гиляровский описывает обустройство Театральной площади:

Начали перестраивать Неглинку, открыли её своды. Пришлось на площади забить несколько свай. Поставили три высоких столба, привезли тридцатипудовую чугунную бабу, спустили вниз на блоке — и запели. Народ валил толпами послушать.

Эй, дубинушка, ухнем, эй, зелёная, подёрнем!..

Поднимается артелью рабочих чугунная бабища и бьёт по свае.

Чем больше собирается народу, тем оживлённее рабочие: они, как и актёры, любят петь и играть при хорошем сборе.

… «Дубинушку» пели, заколачивая сваи как раз на том месте, где теперь в недрах незримо проходит метро.

В городской думе не раз поговаривали о метро, но как-то неуверенно. Сами «отцы города» чувствовали, что при воровстве, взяточничестве такую панаму разведут, что никаких богатств не хватит…

— Только разворуют, толку не будет. А какой-то поп говорил в проповеди:

— За грехи нас ведут в преисподнюю земли. «Грешники» поверили и испугались. Да кроме того, с одной «Дубинушкой» вместо современной техники далеко уехать было тоже мудрёно.

Импровизации 
Дядя В. М. Гаршина по матери В. С. Акимов в воспоминаниях о нём описывает, как в ходе строительства работники экспромтом переиначивали куплеты «Дубинушки», вводя в них высказывания насчёт начальства: «Я не переставал радоваться при виде горячего участия, с которым Всеволод относился к этому делу; он почти неотлучно находился на работе и каждый день должен был давать на водку рабочим, которые в своей неизменной „Дубинушке“ импровизировали в честь его дифирамбы вроде того, что „Всеволод Михайлыч, наш милый паныч, даст нам на могорыч“ и т. п.». Евгений Замятин рассказывает: «Бывает вот, над кладью грузчики иной раз тужатся-тужатся, а всё ни с места. Уж и дубинушку спели, и куплет ахтительный какой-нибудь загнули про подрядчика; ну, ещё раз! — напружились: и ни с места, как заколдовано». Импровизировали и так: «И-их-и-хи, подёрнем! Или: — Ещё раз тарарам, мы получим триста грамм. Подёрнем!».

Существует упоминание о «монастырской» и «нецензурной» «Дубинушках», распространённых в Екатеринославской губернии. В. М. Гаршин в 1882 году писал: «Куплеты „Ой дубинушка“ поражали меня своею совершенною нелепостью: до такой степени глупы, что сквернословие и не кажется сквернословием, а так только… звук один гремящий».

Датировка 
Песня была записана, а затем опубликована не позднее 1852 года, когда появилась статья в «Журнале Министерства внутренних дел» за авторством П. Небольсина.

Упоминания «Дубинушки» в литературе встречаются, по крайней мере, с 1860-х (например, в сочинении Н. М. Соколовского «Острог и жизнь», 1866).

Народная песня «Дубинушка», записанная в Моршанском уезде, вошла в «Сборник русских народных лирических песен Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина» (1889).

Революционная песня

Сочинение 
Общеизвестная песня с более распространённым сюжетом, ставшая классической, появилась во второй половине XIX века благодаря интересу интеллигенции к народу, различным «хождениям в народ» и тенденции использовать строки народных песен для создания собственных авторских произведений. Несмотря на то, что известны имена сочинителей этого периода, канонический вариант песни не устоялся, и существуют многочисленные анонимные переработки, использующие авторские куплеты.

Первым известным сочинителем авторской «Дубинушки» стал В. И. Богданов (1837—1886), опубликовавший своё стихотворение, в котором использовал народный припев, в 1865 году.

Но более широкую популярность завоевал вариант 1880-х годов, автором которого стал адвокат А. А. Ольхин (1839—1897). Вариант Ольхина основан на тексте Богданова, сохранены с некоторыми вариантами три его строфы, а переделка усилила революционную направленность стихотворения.

Принадлежность изданного анонимно текста Ольхину подтверждается революционной традицией и агентурной справкой департамента полиции: «Сочинил переделку „Дубинушки“ в самом возмутительном духе и просил доставлять ему песни, поющиеся между фабричными, чтобы переделывать их в революционные».

Авторский текст Богданова и Ольхина получил широкое распространение в подпольной печати. «Дубинушка» очень часто перепечатывалась в сборниках, распространялась в рукописных и гектографированных копиях. Текст начал переделываться анонимными редакторами и ходить в различных вариантах.

Распространение и популярность 
«Дубинушка» оставалась одной из наиболее популярных песен русского революционного репертуара до Октябрьской революции. «С тех пор студенчество не перестает петь разбойничьи песни, и „Дубинушка“ делается чуть ли не русским национальным гимном». «Вехи» в 1909 году писали: «… и в кабаках и в местах похуже передовые студенты с особой любовью поют и „Дубинушку“, и „Укажи мне такую обитель“». Ф. Н. Юрковский под неё убил провокатора Талеева: «убийство было совершено в саду близ ресторана „Мартена“, в котором группа молодёжи пела в это время „Дубинушку“, и этим отвлекала внимание властей, чем и воспользовались террористы». Осенью 1906 года Иван Вольнов и другой учитель Щетиновской школы были арестованы за то, что они, как говорилось в донесении жандармов, «собрали в школе крестьян, с которыми разучивали петь „Дубинушку“, говорили им речи об уничтожении начальства, после чего можно было бы отобрать землю у помещика, выражали дерзкие суждения о действиях правительства и предлагали какую-то подписку об освобождении студентов, замешанных в бунтах».

Исполнение

Фёдор Шаляпин и «Дубинушка» 
Исполнение Фёдора Шаляпина приобрело популярность в первые годы XX века, включая эпоху революции 1905—1907 годов. В своих воспоминаниях он указывает, что первый раз публично «в концерте» он спел её 29 апреля 1905 года в Киеве на бесплатном выступлении для нескольких тысяч рабочих. При организации выступления он говорил: «никакой революционной пропаганды я и в помыслах не имел, я просто желаю петь для людей, неспособных платить»:

Какие-то девицы кричали мне: «Варшавянку». Какие-то хриплые голоса настаивали: «Интернационал!» Но — говорю это совершенно искренне — этих революционных песен я в ту пору не знал и только недавно, но зато очень хорошо узнал, что такое «Интернационал». Но ещё с юных лет, с озера Кабана в городе Казани, я знал, что существует рабочая песня «Дубинушка», что поется она в сопровождении хора и что только куплеты поёт солист — не солист его величества, конечно… И на просьбы рабочей публики мне казалось самым подходящим спеть именно эту песню. И я сказал, что знаю «Дубинушку», могу её спеть, если вы её мне подтянете. Снова вавилонское «ура!», и я запеваю:

— Много песен слыхал на родной стороне, / Не про радость — про горе в них пели. / Но из песен всех тех в память врезалась мне / Эта песня рабочей артели…

— Эй, дубинушка, ухнем, — подхватили 5000 голосов, и я, как на пасхе у заутрени, отделился от земли. Я не знаю, что звучало в этой песне — революция или пламенный призыв к бодрости, прославление труда, человеческого счастья и свободы. Не знаю. Я в экстазе только пел, а что за этим следует — рай или ад, — я и не думал. Так из гнезда вылетает могучая, сильная белая птица и летит высоко за облака. Конечно, все дубины, которые подымаются «на господ и бояр», — я их в руке не держал ни в прямом, ни в переносном смысле. А конца гнёта я желал, а свободу я любил и тогда, как люблю теперь.

Много лет прошло с тех пор, а этот вечер запомнил, на всю жизнь запомнил. Удался он на славу. Рабочие после концерта разошлись домой мирно, как ученики, попарно. А о «Дубинушке» стали, конечно, говорить различно. Главным образом меня немедленно зачислили в крайние революционеры.

Поступившие от благотворительных билетов с этого концерта 3000 рублей Шаляпин отдал в рабочую кассу, которая без его ведома передала их революционерам. Из-за этого у него были неприятности и ему приходилось оправдываться перед правительством. «Благодаря этой истории „Дубинушка“ стала привлекать всеобщее любопытство. На концертах и спектаклях мне часто после этого приходилось слышать настойчивые просьбы спеть „Дубинушку“. И иногда по настроению я её пел в столице и в провинции, каждый раз, однако, ставя условие, чтобы публика мне подтягивала…Пришлось мне петь однажды „Дубинушку“ не потому, что меня об этом просили, а потому, что царь в особом манифесте обещал свободу. Было это в Москве в огромном ресторанном зале „Метрополя“… Ликовала в этот вечер Москва! Я стоял на столе и пел — с каким подъёмом, с какой радостью!».

Прочие 
 В 1907 году певец Н. Н. Миронов за исполнение «Дубинушки» перед рабочей аудиторией был привлечён к суду.
 В XX веке в свой репертуар «Дубинушку» включали Николай Гедда, Иван Жадан, Марк Рейзен, Борис Христов, Леонид Харитонов.
 В XXI веке песня исполнялась группами Dark Lunacy и «Декабрь».

Музыка 

Все варианты поются на один и тот же народный мотив.

Мелодия революционного варианта песни помимо канонического мотива имеет дополнительный, который напоминает кандальную песню «Лишь только в Сибири займется заря» (он использован также в красноармейской песне «Там вдали, за рекой»). На этот же мотив пелась волжская бурлацкая припевка «Пришёл к Марье кум Захарий…».

Переделки для хора выполняли:
 Чесноков, Павел Григорьевич
 Кастальский, Александр Дмитриевич («Интернационал» в сочетании с «Дубинушкой»)
 Пащенко, Андрей Филиппович
 Слонов, Михаил Акимович

Влияние

Музыка 

 В 1905 году А. К. Глазунов сделал обработку канонической народной песни «Эй, ухнем!» для хора и оркестра («Эй, ухнем!», op. 97), которую нередко исполняют без хора..
 В 1906 году Н. А. Римский-Корсаков ответил на это обработкой уже авторского варианта песни для симфонического оркестра («Дубинушка», соч. 62).

Песни 
В дальнейшем авторская «Дубинушка» послужила основой для других революционных песен:
 «Студенческая дубинушка» («Много песен слыхал я в Бутырской тюрьме…»);
 Лев Троцкий в мемуарах «Моя жизнь» писал, что во время своего первого заключения в Николаевской тюрьме он в январе-феврале 1898 года переделал две популярные песни: «Дубинушку» (в "«Машинушку») и «Камаринскую» в «Рабочую Камаринскую». Косвенным доводом в пользу авторства Троцкого является то, что самая ранняя известная публикация песни произошла на Украине в листовке Киевского комитета РСДРП (1903);
 Демьян Бедный. «Красная винтовка (Эх, винтовочка, ухнем)», переделка времён Гражданской войны;
 Песня отдельного разведывательного лыжного батальона 596-го стрелкового полка 122-й дивизии;
 Неофициальный гимн советских студентов-физиков «Дубина» (Тот, кто физиком стал…) авторства Б. М. Болотовского (1946).

Аналоги на основе бурлацких припевов:
 Дмитрий Клеменец и Сергей Синегуб, «Барка» (1873);
 Панов, Николай Андреевич, «Дубинушка» (1896, 1901);
 Ольга Арефьева, «Эй, ухнем».

Поэзия 
 Козьма Прутков, «В борьбе суровой с жизнью душной…». Начало 1860-х годов.
 Трефолев, Леонид Николаевич. «Дубинушка» (1865).
 Суриков, Иван Захарович «Дубинушка» (1876).
 Русанов, Николай Сергеевич. «На Волге».
 Заглавие «Дубинушка» имеет также песня чайковца И. А. Богданова (1873), основанная на «Барке», известна только по дневниковой записи автора.
 Владимир Маяковский. «Лицо классового врага».

Упоминания

Проза 
 Г. П. Данилевский. «Воля» (1863)

А по голубым прибрежьям и затонам раздавались голоса знакомой трудовой и исконной песни рабочего люда обоих берегов Волги и Дона, песни, построившей по этим рекам все села и города, заводы и барские дома, церкви, монастыри, пристани и остроги, песни, которая начинается не то стоном, не то могучим вздохом: «Ох, дубинушка, охни!»

 Д. В. Григорович. «Корабль „Ретвизан“» (1863)
 Александр Островский. «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1866)
 М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (1869—1870): песня, под которую обитателей Угрюм-Бурчеева заставляют трудиться охранники
 Николай Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо», Часть четвёртая. «Пир на весь мир», «Бурлак» (1870-е)
Плечами, грудью и спиной
Тянул он барку бечевой,
Полдневный зной его палил,
И пот с него ручьями лил.
И падал он, и вновь вставал,
Хрипя, «Дубинушку» стонал.
До места барку дотянул
И богатырским сном уснул.
 В. И. Немирович-Данченко. «Соловки» (1874)
 Максим Горький. «Коновалов», «Фома Гордеев», «Жизнь Клима Самгина».
 В. А. Гиляровский. «С места катастрофы на Курской железной дороге» (1907), «Москва и москвичи» («Театральная площадь»), «Мои скитания» (цитирует её в своих воспоминаниях о жизни среди бурлаков в 1871 году)
 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «На реке Чусовой» (1912)
 Скиталец (С. Г. Петров). «Огарки» (1906)
 Е. И. Замятин. «На куличках» (1913)
 Шергин, Борис Викторович. «Золоченые лбы»
 «Дубинушка» — ежемесячный юмористический журнал. Выходил в Краснококшайске (ныне Йошкар-Ола) с октября 1925 г. по январь 1926 г. в качестве приложения к крестьянской газете «Марийская деревня»
 И. Ильф, Е. Петров. «Золотой телёнок» (1931)

См. также 

 «Варшавянка»
 Дубинушка (гимн)
 Морские песни шанти
 Революция 1905—1907 годов в России
 «Эй, ухнем»

Примечания

Литература 
 Е. В. Гиппиус. «Эй, ухнем!», «Дубинушка». История песен. — М., 1962.

Ссылки 
 Записи mp3 на сайте «Советская музыка»: Ф. Шаляпин, Борис Христов, Г. С. Пирогов, К. Д. Запорожец, Ханнес Вадер (нем. яз.)
 Ноты для авторского варианта

Песни по алфавиту
Песни на русском языке
Городской фольклор
Рабочие песни
Революционные песни
Песни из репертуара Фёдора Шаляпина